Chard est un nom de lieu et un nom de personne.

Toponyme 
Chard, commune française, située dans le département de la Creuse ;
 Chard, commune britannique du Somerset (sud-ouest de l’Angleterre) ;

Patronyme 

 John Rouse Merriott Chard (1847-1897), soldat britannique
 George William Chard, musicien anglais, organiste de la Cathédrale de Winchester (fl. 1787-1849)
 Martine Chard-Hutchinson, maire de Saint-Romans-lès-Melle (2001-2002)
Pseudonyme
 Chard, nom de plume de la dessinatrice Françoise Pichard (née en 1941)

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme